Michał Laskowski (biochemik)
 Michał Laskowski (sędzia)
 Michał Laskowski (lekkoatleta)